Az év magyar birkózója címet 1964 óta ítéli oda a Magyar Birkózó-szövetség. A nőket 2002 óta díjazzák. A díjat legtöbb alkalommal Ritter Árpád (5) valamint Sastin Marianna (12) nyerte el.

Díjazottak

Jegyzetek

Források
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 855. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 
A magyar sport évkönyve (1976-1993)
Magyar sportévkönyv (1994-2010)

Birkózás
Díjazott magyar sportolók